Жуан-Дораду ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Иресе. Население составляет 18 789 человек на 2006 год. Занимает площадь 984,019 км². Плотность населения — 19,1 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 46.977.401,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.489,40 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,596 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия